Edino Nazareth Filho – calciatore e allenatore di calcio brasiliano (n. 1955).
Joselias da Conceição Pereira – calciatore brasiliano di ruolo difensore (n. 1956).
Edson Marques da Silva Filho – giocatore di calcio a 5 brasiliano (n. 1966).
Edson Cholbi Nascimento – calciatore brasiliano di ruolo portiere, figlio di Pelé (n. 1970).
Edon Amaral Neto (1977), calciatore brasiliano di ruolo attaccante (n. 1977).
Arnaldo Edi Lopes da Silva – calciatore portoghese (n. 1982).
Éder Luciano – calciatore brasiliano di ruolo centrocampista (n. 1982).
Edimo Ferreira Campos – calciatore brasiliano di ruolo centrocampista (n. 1983).
Francisco Edson Moreira da Silva – calciatore brasiliano di ruolo centrocampista (n. 1994).